Boulevard Ornano à Paris
 Boulevard Ornano à Saint-Denis